Die Fußball-Amateurliga Saarland 1977/78 war die 27. und letzte Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig. Nach Einführung der Oberliga Südwest 1978 als höchste Amateurspielklasse wurde diese Spielklasse in „Verbandsliga Saarland“ umbenannt und war ab diesem Zeitpunkt nur noch viertklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde zum dritten Mal in Folge Borussia Neunkirchen, die die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd im dritten Anlauf mit dem ersten Platz in der Südwestgruppe abschloss, der zum Aufstieg berechtigte. Die Vereine von Platz 2 bis Platz 7 qualifizierten sich für die neue drittklassige Oberliga Südwest. Der Rest spielte künftig in der viertklassigen Verbandsliga Saarland.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1977/78 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1977/78
1977